Ali Bahdzsat Fádil (, 1992. március 3. –) iraki labdarúgó, az élvonalbeli As-Surta hátvédje.

Jegyzetek 

1992-ben született személyek
Iraki labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek